Kathleen Kennedy Cavendish (1920–1948) – amerykańska bywalczyni salonów, działaczka społeczna, siostra Johna F. Kennedy’ego
 Kathleen Kennedy Townsend (ur. 1951) – amerykańska prawniczka i polityk, córka Roberta F. Kennedy’ego
 Kathleen Kennedy (ur. 1953) – amerykańska producentka filmowa